Гран-при Франции 1972 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 2 июля 1972 года на трассе Клермон-Ферран.

Выздоровевший Джеки Стюарт вернулся за руль автомобиля «Tyrrell». Команда привезла на этап новое шасси «005», но уже на тренировке Франсуа Север разбил новую машину. Новым гонщиком «Tyrrell» стал дебютант Формулы-1 Патрик Депайе. Питер Ревсон вновь соревновался в США, и его место в «McLaren» занял Брайан Редман. Клей Регаццони получил травму руки, играя в футбол накануне гонки. Scuderia Ferrari была вынуждена заменить швейцарца на Нанни Галли.

Квалификацию выиграл Крис Эймон (последний поул в истории команды Matra), опередивший Денни Халма на автомобиле «McLaren». На первых кругах Эймон удержал лидерство, в то время как Эмерсон Фиттипальди прорвался с восьмого места на пятое. На девятом круге камень, вылетевший из-под колеса машины Фиттипальди, попал в лицо ехавшему следом Хельмуту Марко. Австриец получил травму глаза, частично лишившую его зрения, и был вынужден закончить гоночную карьеру. Камни также стали причиной многочисленных проколов шин, один из которых лишил лидерства Криса Эймона. После заезда на пит-стоп он остался на третьем месте, отдав победу в гонке Джеки Стюарту.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-19 Крис Эймон

20-38 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при Франции